Der Motorisierungsgrad ist das Verhältnis zwischen der Anzahl an Kraftfahrzeugen oder Pkw und Einwohnern in einem bestimmten, abgegrenzten Raum. Üblicherweise wird dabei die Anzahl der Kraftfahrzeuge pro 1000 Einwohner angegeben. Der Kehrwert des Motorisierungsgrades, also Einwohner pro Kraftfahrzeug, wird Motorisierungskennziffer genannt. Dieser Grad wird in Statistiken teilweise noch nach Altersgruppen und dem Geschlecht weiter differenziert.

Wenn der Motorisierungsgrad 100 oder 250 erreicht hat, liegt eine Massenmotorisierung vor.

Einige Kennziffern im Vergleich:

Siehe auch 
 List of countries by vehicles per capita (englisch)

Einzelnachweise 

Straßenverkehr
Größe (Verkehr)